Sergueï Anatolievitch Korostine - en  et en anglais :  - (né le  à Prokopievsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de ailier.

Biographie

Carrière en club 

En 2006, il joue son premier match avec le HK Dinamo Moscou dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2007 dans la Ligue nationale de hockey par le Stars de Dallas en troisième ronde, en . Il part en Amérique du Nord. Il est sélectionné en  par les Knights de London au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il s'aligne alors dans la Ligue de hockey de l'Ontario. En 2009, il passe professionnel avec les Stars du Texas de la Ligue américaine de hockey.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || 41|| 25|| 8|| 33|| 38|| || || || || 
|-
| Dinamo Moscou || Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 7|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || 39|| 33|| 33|| 66|| 44|| || || || || 
|-
| rowspan=4|2007-2008|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || 10|| 4|| 6|| 10|| 10|| || || || || 
|-
| Chakhtior Prokopievsk || Pervaïa liga || 2|| 2|| 2|| 4|| || || || || || 
|-
| Tornado du Texas || NAHL || 19|| 8|| 10|| 18|| 12|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Knights de London|| LHO|| 13|| 2|| 5|| 7|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Petes de Peterborough||  LHO|| 36|| 11|| 18|| 29|| 16|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2009-2010|| Stars du Texas|| LAH|| 63|| 13|| 12|| 25|| 41|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Steelheads de l'Idaho|| ECHL|| 4|| 4|| 2|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Dinamo Tver || VHL || 28|| 9|| 7|| 16|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2011-2012 || Sokol Krasnoïarsk || KHL|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Donbass Donetsk || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 24|| 2|| 6|| 8|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0||8 
|-
| 2012-2013 || HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 47 || 8 || 16 || 24 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || VMF-Kareliya St. Petersburg || VHL || 44 || 6 || 4 || 10 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || SKA-Kareliya St. Petersburg || VHL || 49 || 10 || 8 || 18 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || SKA-Neva St. Petersburg || VHL || 36 || 6 || 4 || 10 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || MHC Martin || Extraliga || 46 || 14 || 11 || 25 || 22 || 11 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || 51 || 9 || 9 || 18 || 14 || 10 || 1 || 3 || 4 || 16
|-
| 2018-2019 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || 50|| 4|| 9|| 13|| 39|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || Zaouralye Kourgan || VHL || 28|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

Références 

Naissance en juillet 1989
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Knights de London
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Dinamo Tver
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du MHC Martin
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Zaouralye Kourgan